La Ciudad Deportiva de Plasencia o "Estadio Municipal de Plasencia" es el nombre del actual estadio oficial de la Unión Polideportiva Plasencia. Con una capacidad para 3800 espectadores, en él se disputan partidos oficiales de  la Tercera División Española. Este recinto fue también el estadio del club Ciudad de Plasencia C.F. (que actualmente milita en Tercera División).

El estadio está compuesto por dos tribunas de graderío con sombra de 1200 y 1200 espectadores cada una y un graderío de fondo norte sin techar de algo más de 1000 espectadores, contando además con una pista de atletismo que rodea el terreno de juego. Dentro del estadio se encuentran las oficinas de la UPP, los correspondientes bares, almacenes y una sala de prensa.

Estadios de fútbol de Extremadura
Deporte en Plasencia
Instalaciones deportivas de la provincia de Cáceres